Эмма Джордж (; ) — австралийская прыгунья с шестом, многократная рекордсменка мира, участница летних Олимпийских игр 2000 года.

Биография 
С 8 лет выступала в акробатических номерах цирка «The Flying Fruit Fly Circus», затем перешла в лёгкую атлетику. Окончила университет Эдит Коуэн в Перте и университет Дикина в Мельбурне. 

С 1995 по 1999 год была обладательницей 11 мировых рекордов в прыжках с шестом. Пятикратная чемпионка Австралии (1994, 1995, 1997, 1998, 2000).

Муж — Эшли, сыновья — Остин (род. 2005), Купер (род. 2007) и Бейли (род. 2010)

Основные результаты

Примечания 

Прыгуны с шестом Австралии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике